Соревнования по волейболу на XIII летних Азиатских играх проходили с 7 по 15 декабря 1998 года в Бангкоке (Таиланд) с участием 10 мужских и 6 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли мужская и женская сборные Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Китай, Пакистан, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные Бангладеш, Иран, Монголия, Мьянма и Непал.

Женщины 
Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

От участия отказались первоначально заявленные КНДР и Монголия.

Система проведения турнира

Мужчины 
10 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места, по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Женщины 
6 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) выходят в плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Команды, занявшие в группах предварительного этапа третьи места, разыгрывают итоговое 5-е место.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа А 

 Монголия — отказ.

 7 декабря: Южная Корея — Катар 3:0 (15:3, 15:7, 15:6); Таиланд — Индонезия 3:1 (14:16, 16:14, 15:8, 15:8).
 8 декабря: Тайвань — Таиланд 3:0 (15:7, 15:13, 15:10); Индонезия — Катар 3:0 (15:11, 15:13, 15:10).
 9 декабря: Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:1, 15:7, 15:5); Тайвань — Катар 3:0 (15:6, 15:8, 15:8).
 11 декабря: Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:8, 15:10, 15:4); Тайвань — Индонезия 3:0 (15:10, 15:11, 15:6).
 12 декабря: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:11, 15:13, 15:9); Таиланд — Катар 3:0 (15:7, 15:5, 15:8).

Группа В 

 Иран — отказ.

 7 декабря: Китай — Индия 3:0 (15:9, 15:7, 15:11); Казахстан — Пакистан 3:0 (15:9, 15:3, 16:14).
 8 декабря: Китай — Пакистан 3:0 (15:9, 15:9, 16:14); Япония — Индия 3:0 (15:3, 15:4, 15:6).
 9 декабря: Китай — Япония 3:1 (15:3, 14:16, 15:9, 15:8); Индия — Казахстан 3:0 (15:11, 15:7, 15:9).
 11 декабря: Китай — Казахстан 3:0 (15:11, 15:8, 15:3); Япония — Пакистан 3:0 (15:7, 15:2, 16:14).
 12 декабря: Япония — Казахстан 3:0 (15:13, 15:7, 15:10); Индия — Пакистан 3:0 (15:4, 15:7, 15:11).

Матч за 9-е место 
14 декабря
 Пакистан — Катар 3:0 (15:11, 15:8, 15:7)

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
13 декабря
 Китай — Тайвань 3:0 (15:11, 15:4, 15:11)
 Южная Корея — Япония 3:1 (15:11, 13:15, 15:3, 15:6)

Полуфинал за 5—8 места 
13 декабря
 Таиланд — Казахстан 3:1 (9:15, 15:3, 15:5, 15:4).
 Индонезия — Индия 3:0 (15:12, 15:5, 15:14).

Матч за 7-е место 
14 декабря
 Индия — Казахстан 3:0 (15:6, 15:0, 15:11)

Матч за 5-е место 
14 декабря
 Таиланд — Индонезия 3:0 (17:16, 15:6, 15:8)

Матч за 3-е место 
15 декабря
 Тайвань — Япония 3:2 (6:15, 15:12, 13:15, 15:5, 15:8)

Финал 
15 декабря
 Китай — Южная Корея 3:1 (15:7, 15:11, 10:15, 15:9)

Женщины

Предварительный этап

Группа А 

 Монголия — отказ.

 7 декабря: Япония — Казахстан 3:0 (15:4, 15:4, 15:5).
 8 декабря: Япония — Таиланд 3:0 (15:3, 15:2, 15:7).
 9 декабря: Таиланд — Казахстан 3:0 (15:11, 15:3, 15:10).

Группа B 

 КНДР — отказ.

 7 декабря: Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:1, 15:2, 15:6).
 9 декабря: Китай — Тайвань 3:0 (15:6, 15:2, 15:5).
 11 декабря: Китай — Южная Корея 3:1 (15:6, 16:14, 11:15, 15:5).

Матч за 5-е место 
14 декабря
 Тайвань — Казахстан 3:0 (15:6, 15:9, 15:6)

Плей-офф

Полуфинал 
13 декабря
 Южная Корея — Япония 3:0 (16:14, 15:6, 15:7)
 Китай — Таиланд 3:0 (15:4, 15:2, 15:2)

Матч за 3-е место 
15 декабря
 Япония — Таиланд 3:0 (15:6, 15:6, 15:3)

Финал 
15 декабря
 Китай — Южная Корея 3:1 (15:6, 13:15, 15:8, 15:13)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Китай: Чэнь Фан, Чэнь Ци, Ань Цзяцзе, Ли Темин, Люй Вэйчжун, Ван Хэбин, Чжан Лимин, Чжан Сян, Чжао Юн, Чжэнь Лян, Чжоу Цзяньань, Чжу Ган.

  Южная Корея: Пан Чжи Соп, Пан Син Бон, Чан Бён Чхуль, Ким Гён Хун, Ким Сан У, Ким Се Чжин, Ким Сон Чхэ, Ли Хо, Ли Гён Су, Пак Хи Сан, Пак Сон Чхуль, Син Чжин Сик.

  Тайвань: Чан Энчун, Чэн Ченьминь, Чэн Сяоцунь, Чан Вэйлинь, Чу Тэчуань, Ли Чэньмань, Линь Хунньень, Линь Сеньчэнь, Линь Юйхао, Лю Юйи, У Чиминь, У Чунчэн.

Женщины 
  Китай: Хэ Ци, Лай Явэнь, Ли Янь, Ли Ичжи, Цю Айхуа, Суньюэ, Ван Лина, Ван Цзилин, У Юнмэй, Инь Инь, Чжан Цзиньвэнь, Чжу Юньин. 

  Южная Корея: Чан Со Юн, Чан Юн Хи, Чхун Сон Хе, Хон Чжи Ён, Чжон Ын Сон, Кан Хе Ми, Кан Ми Сон, Ким Чан Хон, Гу Мин Чжон, Ли Мён Хи, Пак Ми Гён, Пак Су Чжон.

  Япония: Наоми Это, Эрика Исобэ, Тиэ Канда, Тикако Кумамаэ, Хитоми Мицунага, Дзюнко Морияма, Икуми Огакэ, Минако Онуки, Мики Сасаки, Хироми Судзуки, Асако Тадзими, Хироко Цукумо.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

1998
1998 год в волейболе